

Persone 
 John Reith (1889-1971) – dirigente televisivo britannico
 Eckhard Reith (1919) – politico tedesco
 Dieter Reith (1938) – jazzista tedesco
 Dirk Reith (1947) – compositore tedesco
 John Reith (1948) – militare britannico
 Peter Reith (1950) – politico australiano
 William Reith (1950 circa) – schermidore e maestro di scherma statunitense

Geografia

Austria

Comuni 
 Reith bei Kitzbühel – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Reith bei Seefeld – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Reith im Alpbachtal, già Reith bei Brixlegg – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Frazioni 
 Reith – frazione di Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Reith o Reit – frazione di Bruck an der Großglocknerstraße, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Reith – frazione di Emmersdorf an der Donau, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Reith – frazione di Helpfau-Uttendorf, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Reith o Reith bei Hartmannsdorf – frazione di Markt Hartmannsdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Reith – frazione di Regau, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Reith – frazione di Sankt Andrä-Höch, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Reith – ex comune ora frazione di Oberthulba, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Raith Rovers Football Club – società calcistica britannica con sede a Kirkcaldy
 Reit im Winkl – comune tedesco nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)